

Sigle 
BEE peut faire référence à :
  ;
  ;
 Black Economic Empowerment, un programme lancé par le gouvernement sud-africain pour réduire les inégalités entre groupes raciaux après l'apartheid ;
 bon état écologique ;
 Bureau européen de l'environnement.

Toponyme 

 Bee, une commune italienne de la province du Verbano-Cusio-Ossola, dans la région Piémont ;
 , une localité du Comté de Hart, dans le Kentucky, aux États-Unis (proche de Mammoth Cave) ;
 Bee (Nebraska), une localité du comté de Seward, dans le Nebraska, aux États-Unis ;
 Bee (Deuk), un village du Cameroun, dans l'arrondissement de Deuk.

Film 
 Bee Movie : Drôle d'abeille, un film d'animation américain en images de synthèse ;

Autres 
Bee fait aussi référence à :
 abeille, en anglais ;
 Bee Linux, une distribution Linux ;
 Bee, un modèle de cartes à jouer de l'USPC (United States Playing Card Company) ;
 La famille Bee, une entité internet canadienne.